Лабатю́т-Ривье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Мобургет. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65240.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 115 км западнее Тулузы, в 34 км к северу от Тарба.

Коммуна расположена на местности Бигорр. По территории коммуны протекает река Адур.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 337 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 204 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 144 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 144 активных жителей работали 130 человек (80 мужчин и 50 женщин), безработных было 14 (5 мужчин и 9 женщин). Среди 60 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Лабатют (XIV век). Исторический памятник с 1982 года
 Церковь Успения Божьей Матери
 Часовня Дарре-Либерос

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи